Hawkesbury bezeichnet

 Hawkesbury (Gloucestershire), Ort in England
 Hawkesbury (Ontario), Ort in Kanada
 Hawkesbury City, lokales Verwaltungsgebiet in Australien
 Hawksbury (Dunedin), Stadtteil in Neuseeland
 Hawkesbury River, Fluss in Australien
 Hawkesbury-Sandstein, stratigrafische Formation in Australien
 Hawkesbury Valley Way, Straße in Australien
 Hawkesbury Village, Ort in Warwickshire, England
 HMAS Hawkesbury, zwei Schiffe der Royal Australian Navy
 Port Hawkesbury, Ort in Nova Scotia (Kanada)